Parameter er flertydig

Parameter kan bøjes både som parameteren og parameteret. 

 Et forhold som er bestemmende for en eksakt måling eller en subjektiv vurdering af noget 
 En skala eller styringsmekanisme som man kan indstille til forskellige værdier. 
 En variabel størrelse i Matematik.
 En værdi eller en reference til en værdi, der overføres til eller fra en funktion eller procedure i et computerprogram.

Se også
 Variabel - flertydig
 Konstant